Peucedanum boninense är en flockblommig växtart som först beskrevs av Takasi Tuyama, och fick sitt nu gällande namn av Takasi Tuyama. Peucedanum boninense ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
boninense